Fröagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fröagöl (Ekeberga socken, Småland), sjö i Lessebo kommun, 
Fröagölen (Älmeboda socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (9,37 ha)
Fröagölen (Gryteryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,

Se även
Frögöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn